Сезон 1963-64 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 33-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 18 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон. Турнір розпочався 14 вересня 1963 року, останній тур відбувся 31 травня 1964 року.

Переможцем сезону став клуб «Болонья», для якого ця перемога у чемпіонаті стала 7-ю в історії. За результатами основного турніру чинний чемпіон Італії міланський «Інтер» та «Болонья» набрали однакову кількість очок (по 54). Доля «скудетто» визначалася в чемпіонському матчі, призначеному на 7 червня 1964 року, перемогу в якому з рахунком 2:0 здобула «Болонья».

Знадобився додатковий матч і для визначення одного з трьох невдах сезону. «Сампдорія» та «Модена» набрали однакову кількість очок (по 27). У вирішальному двобої за збереження місця в елітному дивізіоні, який відбувся також 7 червня, перемогу здобула «Сампдорія» — 2:0.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1963-64 Серії A став данський нападник клубу-чемпіона «Болоньї» Гаральд Нільсен, який відзначився 21 забитими голами.

Луїс Вінісіо і Діно Да Коста забили по сто м'ячів у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Гульєльмо Габетто (165), Карло Регуццоні (155), Іштван Ньєрш (153), Адріано Бассетто (149), Курт Хамрін (143).

Чемпіони 
Футболісти «Болоньї», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):
 Вільям Негрі
 Карло Фурланіс
 Мірко Павінато
 Паріде Тумбурус
 Франческо Янич
 Романо Фольї
 Марино Перані
 Джакомо Бульгареллі
 Гаральд Нільсен
 Гельмут Галлер
 Еціо Паскутті
 Тренер: Фульвіо Бернардіні

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1963—1964 на RSSSF  
 Серія A 1963—1964 на wildstat.com  

1963-64
1963 у футболі
1964 у футболі
1963 в Італії
1964 в Італії